Альберто II (925—1002) — пфальцграф Італії, маркграф Мілану, граф Луні, Тортони і Генуї в 975—1002 роках.
 Альберто II делла Скала (1306—1352) — синьйор Верони у 1329—1352 роках.

Див. також 
 Альберт II